Jméno Adéla Nováková se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Adéla Nováková (geografka) (* 1987) – geografka a zakladatelka projektu Život bez HA
 Adéla Nováková (dabérka) (* 1998) – česká dabérka
 Adéla Nováková (* 2000) – česká reprezentantka v běhu na lyžích